Прокопцов — русская фамилия. Известные носители:

 Прокопцов, Владимир Иванович (род. 1953) — генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь.
 Прокопцов, Дмитрий Викторович (род. 1980) — украинский и чешский игрок в настольный теннис.